Schurzfleisch ist der Familienname folgender Personen:

 Heinrich Leonhard Schurzfleisch (auch: Schurtzfleisch; 1664–1722), deutscher Jurist, Historiker und Bibliothekar
 Konrad Samuel Schurzfleisch (auch: Schurtzfleisch; 1641–1708), deutscher Historiker, Polyhistor und Bibliothekar